PDO steht für:
 Pazifische Dekaden-Oszillation, dekadische Schwankung der Wassertemperatur im nordöstlichen Pazifik
 Petroleum Development Oman, omanisches Unternehmen zur Erdöl- und Erdgasförderung
 PHP Data Objects, Abstraktionsebene für den Datenbankzugriff
 Philips and DuPont Optical, CD-Hersteller
 Protected Designation of Origin, siehe Herkunftsbezeichnung #Geschützte Ursprungsbezeichnung
 1,3-Propandiol, chemische Verbindung
 p-Dioxanon, siehe Poly-p-dioxanon, chemische Verbindung
 Process Data Object, ein Kommunikationsobjekt, siehe CANopen
 Projektdokumentation
 Pseudodifferentialoperator, Erweiterung des Konzepts des Differentialoperators
 Pendopo Airport (IATA-Code), Flughafen von Pendopo, Sumatra Selatan, Indonesien

PdO steht für:
 Palladium(II)-oxid, chemische Verbindung

pdo steht für:
 Padoe (ISO-639-3-Code), in Zentral- und Südsulawesi gesprochene malayo-polynesische Sprache

Abkürzung